Rio Manso

Feudalismo
Manso senhorial (ver Feudo) - terras de domínio do senhor feudal
Manso servil (ver Feudo) - área de produção de subsistência dos camponeses (servos)

Pessoas
Damián Manso
Janires Magalhães Manso
Joaquim Manso
Manuel Martins Manso
Paulo Manso
Pedro Manso

Localidades

Manso (Alta Córsega)

Desambiguação